

Architettura 
 Opera – teatro di Hannover, in Germania

Arte 
 Opera d'arte
 Opera creativa o opera dell'ingegno – opera d'autore oggetto di copyright, vedi Diritto d'autore
 Opera letteraria – in generale in letteratura
 Opera – scultura di Edoardo Tresoldi del 2020

Musica 
 Opera – genere musicale
 Opera – album degli Armonium del 2006
 Opera – singolo dei Super Junior del 2012
 Opera – album di Andrea Bocelli del 2012
 Opera – album dei Zeus! del 2013
 Opera – rivista britannica di ambito musicale 
 Gli Opera – gruppo musicale italiano

Trasporti 
 Ópera – stazione della metropolitana di Madrid
 Opera – stazione della metropolitana di Budapest
Opéra  - stazione della metropolitana di Parigi

Altro 
 L'Opera (L'Œuvre) – romanzo di Émile Zola
 Opera – browser per internet
 Opera – film di Dario Argento
 Opera – comune situato nella città metropolitana di Milano
 OPERA – nome dato ad un rivelatore di neutrini costruito presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
 Opera – ente che provvede alla conservazione e mantenimento dei beni dei luoghi sacri
 Torta opéra – dolce francese

Altri progetti